Святухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Святухин, Василий Владимирович (1910—1978) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Святухин, Владимир Михайлович (1884—1963) — русский и советский учёный-медик, отец Василия и Михаила Святухиных.
 Святухин, Михаил Владимирович (1912—1993) — советский и российский медик, доктор медицинских наук.

См. также 
 Светухин
 Святуха